Société royale du Canada